Domobrani (domobrańcy – , ) – dosłownie 'obrońcy domu, ojczyzny'; określenie żołnierzy różnych formacji zbrojnych w XIX i XX w. na terenie Bałkanów:
 Królewska Chorwacko-Węgierska Landwehra – chorwacka odmiana honwedów w Armii Austro-Węgier
 Hrvatsko domobranstvo – regularne siły zbrojne Niezależnego Państwa Chorwackiego 
 Slovensko domobranstvo – policyjno-wojskowe formacje pomocnicze w okupowanej przez Niemców Słowenii (II wojna światowa)
 Gorenjsko Domobranstvo (sł. Gorenjska samozaščita) - słoweńska ochotnicza formacja zbrojna podczas II wojny światowej

Przypisy 

Historia wojskowości
Armia Austro-Węgier